Spoy pode se referir a:
 Spoy (Aube)
 Spoy (Côte-d'Or)

Desambiguações de topônimos